Antoni Wincenty Mieszkowski
 Bronisław Mieszkowski
 Jan Mieszkowski (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Mieszkowski
 Marian Mieszkowski
 Stanisław Mieszkowski
 Tomasz Mieszkowski